Winterville ou Wintersville désigne :

 Winterville (Géorgie)
 Winterville (Caroline du Nord)
 Winterville (Maine)

 Wintersville (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis